La Sommerswerd, también denominada «Espada del sol», es un arma mágica utilizada por Lobo Solitario para derrotar a Zagarna en Fuego sobre el Agua (título original Lone Wolf: Fire on the Water), segunda parte de la serie de libros juego Lobo Solitario, escrita por Joe Dever.

Descripción general 

Los sommlending, una raza de humanos considerados semidioses por los posteriores habitantes de Magnamund por sus habilidades mágicas, fueron quienes llevaron a Magnamund esta arma legendaria. La espada se caracteriza por tener poderes especialmente nocivos para los seguidores del dios maligno Naar. Se trata de un espadón dorado que se puede blandir como una espada de mano o un montante. Solamente un guerrero del Kai puede empuñar esta espada; si la empuñara otra persona, perdería sus poderes para siempre. Entre sus poderes se encuentra la absorción de energía mágica lanzada contra aquel que la empuñe y la especial vulnerabilidad de los Señores de la Oscuridad y las criaturas de ultratumba a las heridas causadas por su filo. También es capaz de mejorar la disciplina de Sexto Sentido, desarrollada por los monjes del Kai. Se dice que sólo un verdadero hijo de Sommerlund puede liberar el poder que encierra. Como su nombre indica, la espada obtiene los poderes del Sol.

Historia 

La Sommerswerd fue creada por el dios Kai (conocido también como el Dios del Sol). Se la entregó a los sommlending para ayudarles a derrotar a los Señores de la Oscuridad y así evitar que el dios Naar, el Rey de la Oscuridad, tomara el control de Magnamund. El rey Ulnar I de Sommerlund la usó para destruir al Gran Señor de la Oscuridad Vashna. Más tarde fue entregada al país de Durenor como símbolo de hermandad entre los dos países. En respuesta, los dureneses entregaron a Sommerlund el Sello de Hammerdal, con la promesa de que la espada volvería a los sommerlundeses en manos del portador de este sello. Fue así como el guerrero del Kai Lobo Solitario recuperó la espada, en una misión secreta encomendada por Ulnar IV, que culminó con el regreso triunfal de Lobo Solitario a Holmgard, la capital de Sommerlund, que estaba siendo sitiada por los enemigos de los Darklands. Gracias al poder de la Sommerswerd, el guerrero del Kai destruyó al general del ejército enemigo, el Señor de al Oscuridad Zagarna. Lobo Solitario conserva esta espada desde entonces.

Véase también 

 Lobo Solitario

Referencias 

Armas ficticias